Аббревиатура МЗС может означать:
 МЗС (Межзвёздная среда) — вещество и поля, заполняющие межзвёздное пространство внутри галактик.
 МЗС (Малая земная станция) — земная станция спутниковых служб с диаметром антенны не более 3,8 м
 МЗС — советский взрыватель замедленного действия и минные устройства на его основе.

Примечания

См. также